Ole Mørch ist der Name folgender Personen:

* Ole Mørch (Politiker) (1867–1923), grönländischer Katechet und Landesrat
 Ole Mørch (Fechter) (* 1950), norwegischer Fechter
 Ole Clausen Mørch (1774–1829), norwegischer Politiker